Epactozetidae är en familj av kvalster. Epactozetidae ingår i överfamiljen Oribatelloidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Epactozetidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Epactozetidae